Imię i nazwisko Richard von Foregger nosili lub noszą m.in.:
 Richard von Foregger (1842–1916) – austriacki prawnik i polityk, poseł do Rady Państwa
 Richard von Foregger (1872–1960) – amerykański chemik i przedsiębiorca pochodzenia austriackiego, olimpijczyk z 1900, syn poprzedniego